Anssi Salmela (né le  à Nokia en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace évoluant à la position de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il rejoint l'équipe junior du Tappara Tampere en 2001, passant avec ceux-ci deux saisons complètes avant de partager les deux suivantes avec leur équipe principale de la SM-liiga. Il s'aligne avec ces derniers jusqu'en 2005, puis rejoint les rangs du Pelicans Lahti avant de revenir avec le Tappara Tampere pour la saison 2007-08.

Le , il signe un contrat en tant qu'agent libre avec les Devils du New Jerseyde la Ligue nationale de hockey. Salmela joue 17 rencontres avec les Devils avant de se voir être échangé aux Thrashers d'Atlanta en retour de Niclas Hävelid et de Myles Stoesz.

Le , il est échangé avec Ilia Kovaltchouk aux Devils en retour notamment de Johnny Oduya, Patrice Cormier et de Nicklas Bergfors.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande et est champion du monde en 2011

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|2001-2002 || Tappara Tampere jr. || Fin-jr. ||26 || 3 || 4 || 7  || 22 || 2 ||  2|| 1 || 3  || 0 
|-
| 2002-2003 || Tappara Tampere Jr. || Fin-jr. || 23 || 5 || 9 || 14 || 22 || - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004 || Tappara Tampere  || SM-liiga ||10 || 0 || 0 || 0  || 2 || 3 ||  0|| 0 || 0  || 2 
|-
| 2003-2004 || Tappara Tampere Jr. || Fin-jr. || 27 || 10 || 9 || 19 || 22 || 12 || 5 || 3 || 8 || 4
|-
|2004-2005 || Tappara Tampere || SM-liiga ||48 || 1 || 5 || 6  || 49 || 8 ||  0|| 0 ||  0 || 0 
|-
| 2004-2005 || Tappara Tampere Jr. || Fin-jr. || 10|| 2 || 4 || 6 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || Tappara Tampere || SM-liiga ||8 || 0 || 1 || 1  || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2005-2006 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 40 || 8 || 7 || 15 || 59 || - || - || - || - || - 
|-
|2006-2007 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||56 || 11 || 12 || 23 || 58 || 6 || 1 || 1 || 2 ||4 
|-
| 2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga || 56|| 16 || 16 || 32 || 40 || 11 || 0 || 6 || 6 || 14
|-
| 2008-2009 || Devils du New Jersey || LNH ||17 || 0 || 3 || 3  || 6 || - || - || - || - || - 
|- 
|2008-2009 || Devils de Lowell  || LAH || 38|| 8 || 16 || 24 || 41 || - || - || - || - || - 
|-  
| 2008-2009|| Wolves de Chicago || LAH ||2 || 0 || 0 ||0  || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Thrashers d'Atlanta  || LNH || 9|| 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 29 || 1 || 4 || 5 || 22 || - || - || - || - || - 
|-  
| 2009-2010 || Devils du New Jersey ||LNH||9 ||1 ||2 ||3 ||0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Devils du New Jersey ||LNH ||48 ||1 ||6 ||7 ||14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Devils d'Albany ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Avangard Omsk || KHL ||22 ||6 || 4||10 ||14 || 21|| 1|| 3|| 4||16 
|-
| 2012-2013 || Avangard Omsk || KHL || 37|| 2|| 12|| 14|| 37|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 8|| 2|| 4|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HV 71 || SHL || 36|| 7|| 14|| 21|| 64|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 || Färjestad BK || SHL || 42 || 6 || 17 || 23 || 28 || 3 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2015-2016|| Brynäs IF || SHL ||24 ||4 ||1 ||15 ||47 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 10 || 3 || 2 || 5 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Linköpings HC || SHL || 32 || 4 || 14 || 18 || 28 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 33 || 5 || 12 || 17 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019||HC Bienne ||NL ||49 || 10 || 11 || 21 || 28 || 12 || 0 || 5 ||	5 || 6
|-
|2019-2020|| HC Bienne || NL || 37 || 5 || 11|| 16|| 10 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || Ilves || Liiga || 23|| 3 || 5 || 8 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4

|112|| 4 || 17 ||21 || 44 || - || - || - || - || -

Statistiques internationales

Transaction en carrière 
  : signe à titre d'agent libre avec les Devils du New Jersey.
  : échangé aux Thrashers d'Atlanta en retour de Niclas Hävelid et de Myles Stoesz.
  : échangé par les Thrashers avec Ilia Kovaltchouk aux Devils du New Jersey, en retour de Johnny Oduya, Nicklas Bergfors, Patrice Cormier et du choix de premier tour au repêchage de 2010.

Références 

Naissance en août 1984
Naissance à Nokia
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Tappara
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Devils d'Albany
Joueur de l'Avangard Omsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Joueur du Färjestads BK
Joueur du MODO hockey
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Brynäs IF
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Bienne
Joueur de l'Ilves Tampere
Gagnant du trophée Juha-Rantasila